W Polsce 
 Gryżyna – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Bytnica 
 Gryżyna – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk 
 Gryżyna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Kościan
 Gryżyna – gromada